INSPIRE eller Inspire har flere betydninger:
 INSPIRE – Information omkring miljøområdet i EU
 Inspire (magasin) – engelsksproget online-magasin, som er oprettet af organisationen Al-Qaeda